Реметинец може да значи:

Хрватска:
 Реметинец (Загреб), четврт Загреба, јужно од реке Саве
 Реметинец (Нови Мароф), насељено место у саставу града Новог Марофа, Вараждинска жупанија
 Реметинец (Градец), насељено место у саставу општине Градец, Загребачка жупанија
 Реметинец (затвор), затвор у Загребу
 НК Реметинец, фудбалски клуб